Salem Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Church (Ohio), ID-Nr. 92000989
 Salem Church (South Dakota), ID-Nr. 97001107

Siehe auch:
 Salem Evangelical Church
 Salem Lutheran Church
 Salem Methodist Episcopal Church
 Salem Presbyterian Church